Анте Томич (, родился 17 февраля 1987 года в Загребе, СР Хорватия, СФРЮ) — хорватский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Свою карьеру Томич начал в 2004 году в родном Загребе. В 2008 году на Драфте НБА был выбран во втором раунде «Ютой» под номером 44. В следующем (2009) назван МVP Адриатической лиги в составе «Загреба». В январе 2010 года подписал контракт с Реалом на 3 года

5 июля 2012 года перешёл в «Барселону». Контракт рассчитан на три года с правом продления ещё на год.

Сборная 
Анте Томич является членом национальной сборной Хорватии.

Награды и Достижения

Командные 
 Чемпион Испании 2011—2012 года

Инвидидуальные 
 МVP Адриатической лиге 2009
 Символическая сборная регулярного чемпионата АВС (2011)

Статистика

Примечания

Ссылки 

 NBA.com Profile
 Real Madrid Profile
 DraftExpress.com Profile
 FIBA Europe Profile
 Adriatic League Profile

Баскетболисты Хорватии
Игроки БК «Загреб»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Ховентут»
Игроки сборной Хорватии по баскетболу